Соревнования по прыжкам на батуте на XXIX летних Олимпийских играх проходили с 16 по 19 августа. 16 мужчин и 16 женщин из 17 стран разыграли два комплекта медалей.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Спортивные сооружения 

Все соревнования пройдут в спортивном зале Пекинского технологического университета.

Календарь 

Всё время указано как Китайское стандартное время (UTC+8)

Квалификация 
Каждый НОК мог выставить двое мужчин и две женщины. Квалификация на Олимпийские игры осуществлялась по результатам Чемпионата мира по прыжкам на батуте 2007, который проходил с 30 ноября по 3 декабря 2007 года в Квебеке.

Соревнования

Мужчины

Квалификация 
Источник — Men’s Qualification

Финал

Женщины

Квалификация 
Источник — Women’s Qualification

Финал 
Источник — Women’s Final

Ссылки 
 Прыжки на батуте на официальном сайте Игр   

Соревнования на летних Олимпийских играх 2008
Прыжки на батуте в Китае